Chepesch steht für:
 Chepesch, altägyptische Insigne und Ritualwaffe
 Chepesch (Sternbild)
 Chepesch (ägyptische Mythologie), eine Gottheit des Sternbilds